Die Abkürzung VIX steht für:

 Vitória, Brasilien (IATA-Code)
 Vienna Internet eXchange, ein redundanter, hochverfügbarer Hochleistungs-Internetknoten mit Teilnehmern aus Österreich sowie Mittel- und Osteuropa
 CBOE Volatility Index, ein Indikator der erwarteten Preisschwankungsbreite des S&P 500-Aktienindex für die nächsten 30 Tage
 Programmierschnittstelle für VMware

Vix ist der Name folgender französischer Ortschaften:

 Vix (Côte-d’Or) – Gemeinde im Departement  Fürstliche Grabstätte von Vix
 Vix (Vendée) – Gemeinde im Département Vendée
 Vix – Weiler der Gemeinde Ventiseri an der Ostküste der Insel Korsika

Vix ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Vix (1834–1902), deutscher Mediziner

VIX